Даугавпилсский район () — бывший административный район на юге Латвии в области Латгалия. Граничил с городом Даугавпилс, Екабпилсским, Прейльским и Краславским районами Латвии, а также Литвой и Витебской областью Белоруссии. Административный центр — город Даугавпилс (в состав района не входил). По окончании административно-территориальной реформы Латвии 1 июля 2009 года район был разделён на Даугавпилсский (большая часть) и Илукстский края (меньшая часть).

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 

Районы, образованные в 1949 году
Районы, упразднённые в 2009 году
Районы Латвии